Fedlimid Rechtmar („Prawodawca”) – na wpół legendarny zwierzchni król Irlandii z dynastii Milezjan (linia Eremona) w latach 164-174. Syn zwierzchniego króla Irlandii Tuathala I Techtmara („Prawowitego”) i jego żony Baine, córki Scala Balba, króla Anglów.

Według średniowiecznej irlandzkiej legendy i historycznej tradycji objął władzę w wyniku zabójstwa swego poprzednika i zabójcy ojca, Mala mac Rochraide. Mówi się o nim, że wprowadził zasadę „oko za oko” do irlandzkiego prawa, po którym w kraju zapanował spokój. Z tego powodu otrzymał przydomek Rechtmar. Jego matka zbudowała Rathmor (Wielka Forteca) na równinie Magh Leamhna. Po śmierci została pochowana na Cnoc-Baine (Wzgórze Baine), nazwanym na jej cześć, na tej samej równinie, zwanej Clossach, w Tyrone.

Fedlimid poślubił Ugnę (Uguę, Unę, Agnę) Ollchrothach, córkę Inderga (lub Lochlioha), króla Duńczyków. Po dziewięciu lub dziesięciu latach panowania, zmarł śmiercią naturalną. Został zastąpiony przez króla Leinsteru Cathaira Mora („Wielkiego”), syna Fedlimida Firurglaisa, w piątym stopniu potomka arcykróla Conchobara I Abradruada. Jeden z synów Fedlimida to Conn Cédcathach, przyszły zwierzchni król. Dwa inni synowie są wymienieni w średniowiecznych źródłach: Fiacha Suigde (Suide, Suidge), przodek Dál Fiachrach Suighe, rodów O’Dolan, O’Brick z Dunbrick i O’Faelan z Dun Faelan w pobliżu Cashel; zaś Eochaid Finnfothart to przodek rodu O’Nowlan z Fowerty (lub Foharta) w Lease (lub Leix) i Saint Bridget.

Genealogia skrócona

Bibliografia 
 Annala Rioghachta Éireann. Annals of the Kingdom of Ireland by the Four Masters, Vol. I, ed. with translation J. O’Donovan, Second Edition, Dublin 1856, s. 100-103.
 Lebor Gabála Érenn. The Book of the Taking of Ireland, Part V, ed. and transl. with notes etc. by R. A. Stewart Macalister, Irish Texts Society, Dublin 1956, s. 330-331.
 O’Hart J., Irish Pedigress. The Origin and Stem of The Irish Nation, vol. I, Fifth Edition, Dublin 1892, s. 358-359.
 Truhart P., Regents of Nations. Systematic Chronology of States and Their Political Representatives in Past and Present. A Biographical Reference Book, Part 1: Antiquity Worldwide, München 2000, s. 374, .

Legendarni władcy Irlandii